Diánoia puede ser:

Diánoia (término griego): término griego que suele traducirse como razón discursiva;
Diánoia (publicación periódica): publicación periódica de filosofía que editan en coedición el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica.